Le Trou blanc est la quarante-troisième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1985.

Univers

Synopsis 
Alors qu'ils reviennent de leur visite sur La Planète Ranxérox, le vaisseau de Renaud, Cédille, Dimanche et Lapoutre passe à travers un "trou blanc". Et lorsqu'ils en sortent, ils arrivent sur une Terre... monochrome ! Tout est blanc, et l'a toujours été. Mais ce n'est pas tout, car ce monde est dystopique : des robots automatisés en plastique font régner la terreur...

Personnages

Historique 
Les toutes premières cases de l'album sont à l'horizontale avant qu'elles ne se remettent à la verticale. Il s'agit de la transition avec l'album précédent, La Planète Ranxérox, qui était publié sur le format horizontal.

Les robots de ce monde incolore sont les L.H.O.O.Q. Il s'agit d'une référence à l'oeuvre de Marcel Duchamp du même nom.

Au début de l'histoire, Dimanche dit que l'histoire se déroule en 1983 mais à la fin de l'album, il déclare qu'ils sont en 1985 alors que l'aventure se déroule en quelques jours. Sans doute une erreur de Seron qui a mis les dates des planches lorsqu'elles ont été dessinées.

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1985
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1985